Круг преданных Аллат — дуалистическое течение в алтайском бурханизме (тенгрианстве) .

История 

«Круг преданных Аллат» возник на Алтае в 2005 году, когда, как считается, к. филос. н. И. Н. Попову была ниспослана богиней Аллат книга священных гимнов «Аллат» (Барнаул, 2006), где, в частности, сообщается о ее скором новом воплощении на Земле. В администрации г. Барнаула имеется уведомление 2006 года о начале деятельности религиозной группы). Миссию благословила бурханистский ярлыкчи из с. Кырлык (в окрестностях которого расположено главное священное место бурханистов) К. М. Кыпчакова. В 2012 году, из-за религиозных книг, изданных за свой счет, Попов был вынужден отчислиться из университетской докторантуры и уехать из России.

В настоящее время центр движения находится на о. Бали. Священные гимны Аллат, дополненные новыми, записанными уже на Бали, переведены на индонезийский язык и опубликованы с параллельным русским текстом.

Данных о численности нет, следует брать в рассчёт, что последователи должны овладевать философией, йогическими и ката комплексами.

Основы вероучения 
Апофатическое богословие () и дуалистическая философия объединения содержатся, как в гимнах «Аллат», так и книге И. Н. Попова «Метафизика абсолютного дуализма: оратория преодоления» (Барнаул, 2010).

Отвергается как пантеистическое смешение божественного и материального, так и монотеистическое представление о Боге-Творце. Собственное учение — альтертеизм (инобожие) (не одно и не многое, не моно- и не политеизм) — рассматривается как «завершение» любой другой религии и метафизики. Под «иной богиней» понимается абсолютно независимая от материального мира потусторонняя божественная реальность (трансцендентность). <poem>Я не одно и не многое, —
неисчислимо существо Моё;
Я не мать или дева, —
воистину, Я иная всему... (Sang Dewi, 1)</poem>

В Махамантре «Але Лете Лалита Аллат» четыре имени Богини символизируют четыре диалектические стадии мировоззрения и типа людей.  – имя африканской богини земли, желания и плодородия, религия этого уровня – просить многое у богов. Лете как греческая богиня забвения обозначает религию отрицания с медитацией пустого сознания. Лалита – индийская богиня единства миров, на этом этапе отрицание мира сменяется его принятием как Единого. Аллат – арабская богиня войны, войны за освобождение души на уровне Иного всему. Тезис (Але, желание) → антитезис (Лете, забвение) → синтезис (Лалита,
единое) → Аллат, освобождение.

Обожествляется одна из основательниц бурханизма Чугул Сорокова в качестве последнего по времени воплощения богини (прежние — Ева (Хева), Сати, Алхмена, Мария (Мэрьям), Ходиджа, Тянь-хоу (Бек-ню), и др. Сам инициатор движения позиционирует себя в качестве «спутника богини». Люди, согласно учению, будучи частью животного мира, могут быть усыновлены богиней и обрести бессмертие. Коновязь () есть знак духовного роста, а синее небо () — символ божественного лика.

В искусстве 
 В литературе: в книге Дарьи Орловой «Грани. Начало» героиня для воссоединения с богиней Земли произносит в качестве заклинания гимн из книги «Аллат» (главы 3 и 4).

См. также 
 Богиня
 Бурханизм
 Дуализм (религия)

Примечания

Литература

Вторичные источники

Первоисточники 
 
  (малайско-индонезийский и русский текст)

Ссылки 
 Круг преданных Аллат — сайт 
 Chaste Yoga in Bali — блог 
 

Алтайская культура
Новые религиозные движения
Религия в Индонезии